Анато́лий Серге́евич Люби́мов (род. 22 марта 1941, Новые Айбеси, Чувашская АССР) — советский и российский гобоист и музыкальный педагог, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, Народный артист Российской Федерации (1993).

Биография 
В 1959 г. окончил Чебоксарское музыкальное училище, в 1964 г. — Музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (класс профессора И. Ф. Пушечникова).

Солист симфонического оркестра Московской государственной филармонии под управлением К. П. Кондрашина (1963-68).

В 1968-72 — солист Большого симфонического оркестра Центрального телевидения и радиовещания под управлением Г. Н. Рождественского, стал первым в стране гобоистом-концертантом международного класса.

С 1970 преподаёт в Академии музыки им. Гнесиных (с 1994 профессор), одновременно профессор Сеульского университета (2000—2004, Южная Корея), профессор кафедры духовых и ударных инструментов МГИМ имени А. Г. Шнитке.

В 1972—2003 — солист Государственного академического симфонического оркестра под управлением Е. Ф. Светланова. Параллельно в течение ряда лет выступал в составе «Золотого квинтета России».

Входил в состав жюри II открытого фестиваля юных исполнителей на духовых и ударных инструментах «Серебряные трубы» (2009).

Игру гобоиста Любимова отличают хороший вкус, мягкий и приятный звук, благородность, корректность. Ей свойственны виртуозность, изящная фразировка.
Произведения, посвящённые Любимову и впервые исполненные им, создавались композиторами Чувашии А. В. Асламасом, М. А. Алексеевым, Г. Я. Хирбю, А. Г. Васильевым, В. А. Ходяшевым, Ф. С. Васильевым, а также А. Б. Лупповым (Татарстан), М. Н. Симанским (Саратов), Ч. Нурымовым (Туркмения). Концерт А. Я. Эшпая, посвящённый Любимову, удостоен Ленинской премии и исполнялся в ряде стран Европы. Выпущено 8 сольных дисков, 2 из них переизданы в Японии. Выступал на гастролях в более 40 странах мира, неоднократно — в Чувашии. В Чебоксарах традиционно проводится конкурс исполнителей на духовых инструментах, посвящённый Любимову.

Награды и признание 
 Лауреат Всесоюзного конкурса (Ленинград, 1963) — 2-я премия
 Лауреат Международных конкурсов
 Мюнхен, 1967 — 3-я премия
 Будапешт, 1970 — 1-я премия
 
 Государственная премия Чувашской АССР им. К. В. Иванова (1983)
 Заслуженный артист РСФСР (1986)
 Народный артист России (1993)

Примечания

Литература 
 
Вӑй хумасӑр пулмасть : [Анатолий Любимов музыкант ҫинчен] // Хыпар. – 2012. – 2 ҫӗртме. – С. 4.
Илюхин, Ю. «Гобой патши» / Ю. Илюхин // Тăван Атăл. – 2001. – № 4. – С. 59-60.
Кузьмин, А. Мĕскер калать пире гобой сасси... / А. Кузьмин // Ялав. – 2001. – № 3. – С. 41-42.
Смирнова, Н. Гобой турри / Н. Смирнова // Хыпар. – 2004. – 11 нарăс.
Смирнова, Н. Конкурс Гобой Турри ячӗпе / Н. Смирнова ; О. Мальцев сӑн ӳкерчӗкӗ // Хыпар. – 2006. – 27 ака. – С. 2.
Давыдов, В. Анатолий Любимов / В. Давыдов // Портреты советских исполнителей на духовых инструментах : [сб. ст.] / Л. Римский и др.]. - Москва, 1989. – С. 70-90 : фот.
Илюхин, Ю. А. Любимов Анатолий Сергеевич / Ю. А. Илюхин // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2008. – Т. 2 : Ж-Л. – С. 475.
Илюхин, Ю. Первый гобой страны / Ю. Илюхин // Спорт. Чувашия. – 2001. – 29 марта.
Краснов, А. Знаменитое соло гобоя // Чăваш ен. – 1999. – 30 янв. – 6 февр. (№ 4). – С. 6.
Любимов, А. Анатолий Любимов: «Не могу привыкнуть к разлуке» / А. Любимов ; записал А. Кишкун // Чебоксар. новости. – 1994. – 17 дек.
Матвеева, Г. В унисон с корифеями / Г. Матвеева // Совет. Чувашия. – 2006. – 27 апр. – С. 2.
Президент встретился с Андреем Эшпаем и Анатолием Любимовым // Совет. Чувашия. – 2006. – 27 апр. – С. 2.

Ссылки 
 
Знаменательные и памятные даты Чувашии
Указ Президиума Верховного Совета Чувашской АССР о присвоении звания народного артиста Чувашской АССР Любимов Анатолий Сергеевич

Выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных
Преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных
Музыканты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского
Музыканты Государственного академического симфонического оркестра России
Академические музыканты СССР
Академические музыканты России